USS Missouri je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:
 USS Missouri (1841)
 USS Missouri (BB-11) 
 USS Missouri (BB-63)
 USS Missouri (SSN-780)

Missouri